Samara kan syfta på:

 Samara – latinska namnet på floden Somme
 Lada Samara – en bilmodell av det ryska märket Lada
 Samara Morgan – en karaktär om film The Ring och The Ring 2

Geografi

Costa Rica 

 Sámara, ort, Guanacaste,

Etiopien 

 Debre Tabor, ort, Amhara,

Irak 

 Sāmarrā' (distriktshuvudort i Irak), Saladin, 
 Samarra – en stad

Ryssland 

 Samara (vattendrag i Ryssland, Perm kraj), 
 Samara oblast, oblast, 
 Samara, Ryssland – en stad vid Volga 
 Samara (vattendrag i Ryssland, lat 53,17, long 50,06), 
 Kujbysjev (delrepublikhuvudstad), oblasthuvudort, Samara oblast, 
a (vattendrag i Ryssland, Archangelsk oblast)]],

Se även
 Samarafloden – en flod som anluter till Volga vid Samara
 Guvernementet Samara – ett tidigare ryskt guvernement

Se även 
 Samarra

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Etiopienförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar